Crnogoricom odnosno crnogoričnim šumama nazivamo šume s prevladavajućim vrstama drva koje ne odbacuje lišće, nego ga zadržava cijele godine.

Vrste: jela, smreka, bijeli bor, crni bor, alepski bor, američki borovac, primorski bor, planinski bor, molika, omorika, ariš, duglazija, tisa, čuga, čempres, pačempres, tuja, borovica, ginkgo...

Vanjske poveznice 

Botanika
Šumarstvo
Šume